Moua ist der Familienname folgender Personen:

 Doua Moua (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Michaela Moua (* 1976), finnische Basketballspielerin und Antirassismusbeauftragte